Spreizung steht:
 allgemein für den Abstand zweier Schenkel oder Arme, deren Ursprungspunkte miteinander verbunden sind, siehe Winkel

 in der Heiztechnik für die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf, siehe Heizkreis
 in der Fahrzeugtechnik für den Neigungswinkel der Lenkungsdrehachse, siehe Lenkung #Spreizung 
 in einem Schaltgetriebe das Verhältnis der größten und der kleinsten Untersetzung, siehe Fahrzeuggetriebe #Kenngrößen und Begriffe
 in der Kryptologie die Substitution durch Zeichenfolgen unterschiedlicher Länge, siehe Spreizung (Kryptologie)
 in der Nachrichtentechnik die Verteilung des Signals auf ein breiteres Frequenzband, siehe Frequenzspreizung
 in der Regelungstechnik für den Bereich zwischen Vorgabewerten von Regelungen, siehe Regelkreis #Standardregelkreis
 in der Plattentektonik für die Divergenzbewegung ozeanischer Lithosphärenplatten, siehe Ozeanbodenspreizung 
 in der Phonetik für die Bewegung der Lippen bei der Artikulation gespreizter Vokale, siehe Spreizung (Phonetik)
 in der Musik bei Saiteninstrumenten für ein Höherstimmen hoher und Tieferstimmen tiefer Saiten, siehe Spreizung (Musik)

Siehe auch:
 Tonwertspreizung (Histogrammspreizung)